Herrernes parløb ved sommer-OL 2020 bliver afholdt i Izu Velodrome den 7. august 2021.

Deltagende ryttere 
Der kvalificeres i alt 8 teams fra den særlige OL-rangliste, der opgøres i perioden 2018 – 2020, til at deltage i parløb. Samtidig er der åbnet mulighed for, at 8 teams, der er kvalificeret til holdforfølgelsesløb også kan stille op i parløb. Der er dog visse forudsætninger, herunder at hver nation kun kan deltage i parløb med ét team. Dette betyder, at der samlet kan være maksimum 16 nationer i konkurrencen.

Format 
Formatet for parløb bygger først og fremmest på, at hvert team består af to ryttere. Den ene rytter konkurrerer mod de øvrige deltagere, mens den anden rytter kører langsomt rundt indtil der afløses. Herefter er det den anden rytter, der konkurrer mens den første rytter kører langsomt og hviler. Næste gang teamets ryttere mødes afløses der igen. Der køres i alt 50 km og hver 10. omgang spurtes der. Her gives der points til de førende ryttere over stregen og de fire første får henholdsvis 5, 3, 2 og 1 point. Såfremt et team kører en hel omgang forud vinder de en runde og tildeles 20 points. Vinderen er det team, der i alt har opnået flest points.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://www.uci.org/olympic-games/track-cycling
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/20200806_CTR.html

Parløb (herrer)